Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 53-as, továbbá 53A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 53-as villamos (Budapest)megszűnt
 53A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 53-as villamos (Prága)megszűnt